La Guardia – comune della Bolivia
 La Guardia – comune della Spagna
 Santo Niño de La Guardia – vicenda storica legata alla località
 Fiorello LaGuardia – politico statunitense
 Aeroporto Fiorello LaGuardia – aeroporto di New York, negli Stati Uniti

Pagine correlate 
Guardia